Lichtschiffe über Europa ist eine deutsch-bosnische Dokumentar-Satire von Eric Hordes.

Inhalt 
Nach Jahrzehnten der Einsamkeit steigt ein cholerischer Einsiedler, der sich selbst als "Der Gründer" bezeichnet, herab von den bosnischen Bergen, um seine Obsession von Freiheit, Liebe und Sex unter 144.000 Menschen zu bringen. Seinen Jüngern prophezeit er die heilge Erlösung durch ein Lichtschiff aus dem Weltraum. Gemeinsam mit seiner Tochter Little White Cloud startet er seine Missionierung vom Balkan hin bis nach Bayern. Doch die immer häufiger auftretenden Meteoriteneinschläge und die Einmischung durch Jesus Charly sorgen für einen nicht ganz so reibungslosen Beamvorgang.

Produktionsnotizen 

Für die Recherche zum Film Der Gründer verbrachten Regisseur Eric Hordes, die Schauspielerinnen Vera Göpfert und Britta Selling sowie der stern-TV-Redakteur Johannes Sisko zwei Wochen in einer spirituellen Kommune in Eggstätt, wo sich in einem Haus neben dem aus den 80er Jahren bekannten Werbefilmer Karl Danguillier eine ganze Schar ehemaliger Mitarbeiter von Kanal Telemedial tummelten. Die Eindrücke, die Hordes und seine Crew sammelten waren so schräg, dass man sich dazu entschloss, alles filmisch festzuhalten. Mit Sisko als die schillernde Figur Der Gründer entstand so eine Mischung aus Dokumentarfilm und Scripted Reality. Da das nächste Reportage-Projekt  über einen Wunderheiler in Bosnien unmittelbar anstand, man aber mit der Produktion von Lichtschiffe über Europa noch nicht fertig war, entschloss sich das komplette Filmteam dazu, eine Reise in den Balkan anzutreten. In der Stadt Bihac wurde neben der Reportage der Film zu Ende produziert. Lichtschiffe über Europa wird von der Turbine Media Group als Bonusfilm auf der DVD der Satire Der Gründer herausgegeben.

Weblinks 
 
 
 Interview mit Eric Hordes im Podcast „Medien-KuH“

Filmtitel 2013
Deutscher Film
Dokumentarfilm
Science-Fiction-Film
Filmparodie
No-Budget-Film